Woolston ist der Name folgender geographischer Objekte:

 im Vereinigten Königreich:
 Woolston (Cheshire), Gemeinde in Warrington
 Woolston (Devon), Dorf bei Kingsbridge im Devon
 Woolston (Southampton), Vorstadt in Hampshire
 Woolston (Cornwall), Weiler bei St Ive
 Woolston (North Shropshire), Weiler bei Oswestry
 Woolston (South Shropshire), Weiler bei Church Stretton und Craven Arms
 Woolston (Somerset), Weiler bei North Cadbury

in Neuseeland:
 Woolston (Christchurch), Vorstadt von Christchurch, Neuseeland

Himmelskörper:
 (13038) Woolston, Asteroid des Hauptgürtels

Woolston ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Woolston Ash (1789–1858), amerikanischer Politiker
 Thomas Woolston (1668–1733), englischer Theologe

Woolston steht ferner für:
 HMS Woolston, Zerstörer der W-Klasse der königlichen Marine, 1917 vom Stapel gelassen, am 28. Juni 1918 in Dienst gestellt, im August 1945 außer Dienst gestellt

Siehe auch:
 Wolston